Holyoke peut désigner :
Holyoke au Massachusetts
Holyoke au Colorado
Holyoke Publishing une maison d'édition de comics des années 1940-1950 (âge d'or des comics)
Homonymie de localités aux États-Unis